Stiletto (1969), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1969
 Stiletto (2008), een Amerikaanse actiefilm uit 2008
 Stiletto (schoeisel), een damesschoen met een heel hoge, smalle hak
 Stiletto (steekwapen), een vouwmes dat zich door middel van een veer automatisch kan openen